ODB steht für:
 Ringname der US-amerikanischen Wrestlerin Jessica Kresa
 Ol’ Dirty Bastard (1968–2004), amerikanischer Rapper
 Optical Duo Binary, ein Modulationsverfahren für die optische Übertragungstechnik
 Original David Baker, Spitzname des US-amerikanischen Pokerspielers David Baker (Pokerspieler, 1972)
 Oxford Dictionary of Byzantium, Nachschlagewerk zur Geschichte und Kultur des Byzantinischen Reiches
 ODB (C++), ein objektrelationale Abbildung für Datenbankobjekte in die Programmiersprache C++
 ODB++, ein CAD-CAM-Datenaustauschformat für die Herstellung elektronischer Schaltungen
 Flughafen Córdoba (Spanien) (IATA-Code), spanischer Flughafen

.odb steht für:
 Dateiformat für OpenDocumentDataBase, siehe OpenDocument

Abkürzung